Yorkicystis haefneri — викопний вид голкошкірих вимерлого класу Edrioasteroidea, що існував у пізньому кембрії (510 млн років тому). Описаний у 2022 році.

Рештки 
Скам'янілості цього роду були вперше виявлені в листопаді 2018 року Крістофером Гефнером на церковному кладовищі в Йорку, штат Пенсільванія, в сланцевих відкладеннях формації Кінзерс. Було знайдено два екземпляри. Крім Yorkicystis, у формації були знайдені інші голкошкірі, такі як Lepidocystis і Camptostroma. Назва виду надана на честь Гефнера, який відкрив скам'янілості, а назва роду походить від міста Йорк.

Опис 
Yorkicystis унікальний тим, що мав немінералізований скелет. Більшість сучасних груп голкошкірих, як-от морські зірки та морські їжаки, мають мінералізований скелет, а інші, такі як морські лілії та голотурії, мають слабо мінералізований.

Класифікація 
Yorkicystis належить до Edrioasteroidea, класу голкошкірих, які жили, прикріплюючись до твердих поверхонь, а іноді й до живих істот, як-от брахіопод. Це одні з найдавніших голкошкірих у літописі скам’янілостей, причому деякі види були знайдені в кембрійських і, можливо, в едіакарських відкладеннях, наприклад, Arkarua (але таксономія цих зразків досить суперечлива). У статті 2022 року дослідники виявили, що Yorkicystis утворює спільну кладу з едріоастероїдами Isorophus, Argodiscus і Kailidiscus. Завдяки унікальному зовнішньому вигляду та віку, Yorkicystis був поміщений в нову родину Yorkicystitidae.

Примітки 

Голкошкірі
Викопні тварини
Фауна кембрійського періоду
Вимерлі тварини, описані 2022